Кубок мира по спидвею — ежегодный турнир, проводившийся Международной мотоциклетной Федерацией (FIM) в 2001-2017 годах вместо упразднённого Командного чемпионата мира по спидвею.

Победитель получает Кубок Ове Фундина. Трехкратный победитель получает Кубок на вечное хранение.

С 2018 года заменен на парный турнир национальных сборных Speedway of Nations.

История и формат

2001—2003 
В 2001 году в чемпионате принимало участие 16 команд. В заключительный этап допускалось 12 сборных команд (8 напрямую и 4 через отборочные раунды). Команды были поделены на 3 группы, победители которых выходили напрямую в финал, а все команды, занявшие вторые места и 2 лучших из занявших третьи места (всего 5), допускались в утешительных финал (рейс-офф). 2 лучших команды рейс-оффа также допускались в финал, в котором, таким образом, участвовало 5 команд.

В 2002 году участие принимали лишь 14 команд, из них в заключительной части — так же 12 (10 лучших команд предыдущего розыгрыша напрямую и 2 через квалификацию).

В 2003 формула турнира изменений не претерпела, участвовали также 14 команд.

2004—2011 
Из 14 команд, заявивших о своём участии, в заключительный этап было допущено лишь 8 (6 лучших команд розыгрыша 2003 напрямую и 2 через квалификацию), а не 12, как раньше. Участники заключительного этапа были разделены на 2 группы, по 4 команды в каждой. Победители групп попадали в финал, а команды, занявшие 2 и 3 места, — в рейс-офф, из которого, в свою очередь, в финал проходили 2.
Позже произошло изменение мест проведения соревнований: если в 2004 году оба полуфинала, рейс-офф и финал проводились на территории одного государства, то начиная с 2005 года полуфиналы проводятся в 2х разных странах, а рейс-офф и финал — в третьей.

с 2012 
С 2012 года в турнире участвуют 15 команд. Из 8 команд через квалификационный раунд в полуфинал турнира допускаются 2. На этой стадии к ним прибавляются 6 лучших команд по итогам прошлого года (либо 7 лучших команд по итогам прошлого года минус команда, принимающая рейс-офф и финал). Из обоих полуфиналов команды-победители проходят в финал, а команды, занявшие в своих полуфиналах 2 и 3 места, допускаются в рейс-офф.

Состав финала: 2 команды-победительницы полуфиналов, команда-победитель рейс-оффа, команда-организатор рейс-оффа и финала.

Изменилась и сетка заездов: число гонщиков в команде сокращено с 5 до 4, число заездов — с 25 до 20.

Правила 

Каждая из гонок Кубка мира проводится между 4 командами, каждую из которых представляет 4 гонщика:
 Команда A (красный цвет нашлемников): № 1, 2, 3, 4
 Команда B (синий): № 1, 2, 3, 4
 Команда C (белый): № 1, 2, 3, 4
 Команда D (жёлтый): № 1, 2, 3, 4
Каждая встреча состоит из 20 заездов. Каждый из гонщиков имеет право на выступление в не более чем 6 заездах. Если отставание команды от лидера составляет 6 и более очков, то она получает право на использование тактического резерва (кроме последней серии).
Кроме того, команда имеет право на одно использование «джокера» (так же в случае отставания от лидера на 6 и более очков - кроме последней серии), набранные которым очки удваиваются.

В последней серии гонщики едут не по сетке, а по тренерскому распределению.

Победители

Медальный зачёт

Статистика 
 Обладателями Кубка мира по спидвею являются:

 Томашу Голлобу и Бартошу Змарзлику (Польша), Ники Педерсену (Дания), Джейсону Крампу (Австралия) и Тони Рикардссону (Швеция) удавалось стать чемпионами мира и в личном, и в командном зачётах1, причём двое из них смогли сделать это в один год: Томаш Голлоб — в 2010, Ники Педерсен — в 2008.

1 Учитывая только Кубок мира (без учёта Командного чемпионата мира).

Команды-участницы 
Комментарий
  — 1 место
  — 2 место
  — 3 место
 4-12 — 4-12 места
  ••  — команда квалифицировалась, но отказалась от участия
  •  — команда не квалифицировалась
     — команда не принимала участия
    — страна принимала матчи рейс-офф и финала
 Q! — команда квалифицирована в финал чемпионата следующего года
 Q — команда квалифицирована в финальную часть чемпионата следующего года
 q — команда примет участие в квалификации чемпионата следующего года

Соревнования по спидвею
Чемпионаты мира